Bussö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bussö, Vårdö, 
 Bussö, Korpo, Åboland,

Se även
Busö